Острови — село в Україні, в Луцькому районі Волинської області
 Острови — село в Україні, в Коростенському районі Житомирської області
 Острови — село в Білорусі, у Вілейському районі Мінської області.
 Айлендс (Острови) — один з чотирьох регіонів Папуа-Нової Гвінеї.

Населені пункти та їхні частини
 Острови — село в гміні Нові Острови Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Острови — село в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Острови — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Острови — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Острови — село в гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Острови — село в гміні Вельбарк Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Острови — село в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Острови — частина міста Влоцлавек в Куявсько-Поморському воєводстві
 Острови — частина міста Бляховня в Ченстоховському повіті Сілезького воєводства
 Острови — частина села Неростово в гміні Конажини Хойницького повіту Поморського воєводства
 Острови — частина села Зендек у гміні Ожаровіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Острови — частина села Жулвенець у гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Острови — лісова осада в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства

Див. також 
 Острів (значення)

Примітки